Springer Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Springer Farm (Newark, Delaware), NRHP-ID: 86003103
 Springer Farm (North Union, Pennsylvania), NRHP-ID: 82003788